

Œuvres homonymes 
 Tous ceux qui tombent (pièce radiophonique) pièce de Samuel Beckett ;
 Tous ceux qui tombent (téléfilm) de Michel Mitrani, adaptation de la pièce de Beckett.
 Tous ceux qui tombent (ouvrage) de Jérémie Foa sur la Saint-Barthélemy.